— следующая за фусэки стадия партии игры го, где происходит основная борьба, атака и защита. Тюбан начинается после первоначального разделения доски игроками, и стороны переходят к непосредственному столкновению. Во время тюбана игроки защищают свои зоны влияния и превращают их в территорию, одновременно пытаясь отнять территорию противника, атаковать его. Во время тюбана происходит активная борьба за построение жизнеспособных форм, игроки сражаются за жизнь своих построений и охват наибольшей территории. Тюбан является естественным продолжением фусэки и во многом определяется тем, как было разыграно начало партии. Стадия тюбана заканчивается, когда статус всех групп определён — их невозможно убить или провести масштабную атаку; границы территорий определены, и остаётся завершить их оформление в стадии ёсэ.

В отличие от начальной стадии игры, где существуют стандартные розыгрыши, позиции, возникающие во время тюбана, являются уникальными и здесь большую роль играет интуиция игрока, умение распознавать сильные и слабые стороны как собственной, так и позиции противника, ведение атаки и защиты. Существует термин дзёсэки середины игры — ставшие стандартными розыгрыши во время борьбы в тюбане.

Примечания 

Терминология го